Кікуґава (Сідзуока)
Кікуґава (Ямаґуті)
Кікуґава — японська назва річки Кіку